Športska udruga "Stjepan Grgac" Petrovec osnovana je 2002. godine, a nosi naziv po svom sumještaninu, Stjepanu Grgcu poginulom u Operaciji Oluja.

Rad Udruge 

Udruga se bavi športom na rekreativnoj bazi. Unutar nje djeluju 3 sekcije: mali nogomet, veliki nogomet i stolni tenis. Cilj udruge je okupljanje mladih oko športa.

Predsjednici 

Igor Mikočević 2002. – 2006.
Goran Grgac 2006. – 2008.
Stevo Ceković 2008. – 2012.
Mario Kovač 2012. - I dalje

Hrvatske udruge